Geremi Sorele Njitap Fotso (Bafoussam, 20 december 1978) - voetbalnaam Geremi - is een voormalig Kameroens betaald voetballer die bij voorkeur als verdedigende middenvelder speelde. Hij tekende in augustus 2010 een tweejarig contract bij AE Larissa 1964, dat hem transfervrij overnam van Ankaragücü. Op 6 oktober 1996 debuteerde hij in het Kameroens voetbalelftal, waarvoor hij meer dan honderd interlands speelde.

Carrière
Geremi begon als profvoetballer bij het Racing FC Bafoussam in zijn geboorteland. Na twee seizoenen ging hij naar Paraguay, waar hij voor Cerro Porteño speelde. Hij ging vervolgens naar het Turkse Gençlerbirligi in 1997. Twee seizoenen later was het de Spaanse topclub Real Madrid, die de middenvelder contracteerde. In zijn eerste seizoen bij Los Merengues speelde Geremi regelmatig en won hij de UEFA Champions League.

In de seizoenen die volgden zat Geremi steeds vaker op de reservebank en in 2002 verruilde hij daarom Real Madrid voor het Engelse Middlesbrough FC. Na een goed seizoen werd hij door Roman Abramovitsj naar Chelsea FC gehaald. Onder trainer José Mourinho was Geremi voornamelijk wisselspeler. In 2005 werd hij met Chelsea landskampioen.

Tot in het voorjaar van 2023 volgt Geremi de UEFA-managementopleiding Executive Master for International Players (MIP).

Interlandcarrière
Geremi won in 2000 met Kameroen zowel de African Cup of Nations als de Olympische Spelen van Sydney. In 2002 was hij erbij toen De Ontembare Leeuwen hun Afrikaanse titel prolongeerden. Dat jaar nam Geremi met Kameroen ook deel aan het WK voetbal 2002. De middenvelder speelde in totaal 118 interlands voor zijn vaderland.

Clubstatistieken

Erelijst 
 Racing Bafoussam
Première Division: 1995
Coupe du Cameroun: 1996

 Real Madrid
Primera División: 2000/01
UEFA Champions League: 1999/00

 Chelsea
Premier League: 2004/05, 2005/06
FA Community Shield: 2005

 Newcastle United
Football League Championship: 2009/10

 Kameroen
Olympische Zomerspelen: 2000
Afrikaans kampioenschap voetbal: 2000, 2002

Zie ook
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Chelsea FC
 Lijst van spelers van Middlesbrough FC
 Lijst van spelers van Newcastle United FC
 Lijst van spelers van het Kameroense voetbalelftal

Kameroens voetballer
Kameroens olympisch kampioen